Bulkington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Bulkington – były stacja kolejowa
 Bulkington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Bulkington Pass – przełęcz w Antarktydzie